Форстер (, , ) — английская, немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Форстер, Альберт (1902—1952) — партийный деятель НСДАП.
 Форстер, Балтазар Йоханнес (Vorster, 1915—1983) — южноафриканский государственный деятель.
 Форстер, Валентин (Forster, 1530—1608) — немецкий законовед.
 Форстер, Вильям Эдуард (Forster, 1818—1886) — английский политический деятель.
 Форстер, Генрих (1897—1955) — гауптштурмфюрер СС.
 Форстер, Георг (Johann Georg Adam Forster, 1754—1794) — немецкий просветитель; публицист, писатель, путешественник, учёный-естествоиспытатель, этнограф, общественно-политический деятель.
 Форстер, Джон (John Forster, 1812—1876) — английский журналист и историк. Биограф и близкий друг Чарльза Диккенса.
 Форстер, Джордж — (George Forster; ?—1792) — английский путешественник.
 Форстер, Иоганн Рейнгольд (Johann Reinhold Forster, 1729—1798) — немецкий учёный и путешественник, английского происхождения.
 Форстер, Карл (1800—1879) — писатель.
 Форстер, Марк (род. 1969) — немецко-швейцарский режиссёр и сценарист.
 Форстер, Нафанаил (Forster, 1717—1757) — английский учёный, знаток греческого и еврейского языков.
 Форстер, Нил (1927—2006) — британский хоккеист на траве.
 Форстер, Рафаэл (Forster, род. 1990) — бразильский футболист.
 Форстер, Ришар (Forster, род. 1940) — швейцарский фотограф.
 Форстер, Роберт (Forster, 1941—2019) — американский актёр.
 Форстер, Рудольф (1884—1968) — австрийский киноактёр.
 Форстер, Сара (род. 1993) — швейцарская хоккеистка.
 Форстер, Томас Игнациус Мария (Thomas-Ignatius-Maria Forster, 1789—1860) — английский натуралист, астроном и писатель.
 Форстер, Томми (1894—1955) — английский футболист, хавбек.
 Форстер, Франсуа (Forster, 1790—1872) — французский гравер на меди.
 Форстер, Фрейзер (Fraser Gerard Forster, род. 1988) — английский футболист, вратарь.
 Форстер, Эдмунд (1878—1933) — немецкий профессор-психиатр.
 Форстер, Эдуард (Forster, 1769—1828) — английский полиграф.
 Форстер, Эдвард Морган (Forster, 1879—1970) — британский писатель.
 Форстер-Ваннини, Эрика (род. 1944) — швейцарский политик, президент Совета кантонов с 23 ноября 2009 по 29 ноября 2010 года.

См. также 
 Фостер
 Фёрстер
 Форстера
 Форстерит
 Форстерн